Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Devens e Tamer El Sawy che hanno battuto in finale Clinton Ferreira e Aleksandar Kitinov 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Brent Larkham /  Joost Winnink (quarti di finale)
 Clinton Ferreira /  Aleksandar Kitinov (finale)

 Mathias Huning /  Martin Zumpft (quarti di finale)
 Jeff Belloli /  Mahesh Bhupathi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1995